Мехтильда () — женское имя:

 Мехтильда Австрийская — эрцгерцогиня Австрийская, принцесса Венгрии, Чехии и Богемии
 Мехтильда Магдебургская — великая немецкая мистическая писательница, бегинка, впоследствии монахиня-цистерцианка

См. также 
 Мехтхильда